Фесенко Валентина Іванівна — український педагог, літературознавець.
 Фесенко Василь Пилипович — Герой Радянського Союзу.
 Фесенко Василь Архипович – історик, архівіст, краєзнавець, педагог.
 Фесенко Вадим Олексійович – історик, краєзнавець, архівіст, педагог.
 Фесенко Володимир Васильович — український режисер-документаліст.
 Фесенко Володимир В'ячеславович — український політолог.
 Фесенко В'ячеслав Олександрович — прапорщик Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького і ордена «За мужність» III ступеня.
 Фесенко Геннадій Васильович — український зоолог.
 Фесенко Дмитро Вікторович (1983—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, учасник Ігор Нескорених.
 Фесенко Іван Федорович — перший пропагандист марксизму в Україні.
 Фесенко Кирило Володимирович — український баскетболіст, гравець клубу «Індіана Пейсерз».
 Фесенко Мирон Якович — бандурист.
 Фесенко Михайло — канадський релігійний та громадський діяч.
 Фесенко Надія Михайлівна — (1929—1990) — письменниця, перекладач, мовознавець, педагог.
 Фесенко Сергій Леонідович (1959) — український плавець, олімпійський чемпіон.
 Фесенко Сергій Михайлович — старший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Фесенко Сергій Сергійович (1982) — український плавець, учасник Олімпійських ігор.
 Фесенко Юхим — друкар і видавець.

Див. також 
 Фесенкові Горби
 Фісенко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко